Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1964 года прошёл 15—16 февраля 1964 года в Кристинехамне (Швеция). В нём приняли участие 34 спортсменки из 13 стран. Вновь весь пьедестал заняли советские спортсменки. На заключительной дистанции приняли участие 16 лучших спортсменок по итогам трёх дистанций.

Результаты 

 nc — не отобралась на заключительную дистанцию
 * — с падением

Ссылки 
 Результаты

Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Чемпионаты мира в Швеции
Февраль 1964 года